Ordet soya anvendes i flere sammenhænge:

 Sojabønne – planten Glycine Max
 Sojaolie – en olie, udvundet af bønnen
 Sojasovs – et madtilbehør lavet af bl.a. gærede sojabønner
 Carl Erik Soya – dansk forfatter og dramatiker